Богдан () — славянское мужское имя, означающее «Богом данный», «Божий дар», «Богом дарованный», а от него фамилия:
 Богдан, Адам (род. 1987) — венгерский футболист.
 Богдан, Алексей Филиппович (1937—2004) — полный кавалер Ордена Трудовой Славы, машинист компрессоров. 
 Богдан, Андрей Иосифович (род. 1976) — украинский юрист и адвокат.
 Богдан, Вероника-Ирина Траяновна (род. 1959) — русский искусствовед.
 Богдан, Денис Валерьевич (род. 1996) — российский и белорусский волейболист.
 Богдан, Дмитрий Филиппович (1915—1944) — Герой Советского Союза.
 Богдан, Елена (род. 1992) — румынская теннисистка.
 Богдан, Звонко (род. 1942) — певец традиционной фолк музыки Воеводины, композитор, художник и жокей.
 Богдан, Иван — первый известный выходец с Украины в Северной Америке.
 Богдан, Иван Гаврилович (1928—2020) — советский и украинский спортсмен и тренер (греко-римская борьба).
 Богдан, Йоан (1864—1919) — румынский филолог-славист.
 Богдан, Константин Иванович (1911—1969) — советский оператор документального кино.
 Богдан, Леокадия Ивановна (1931—1999) — свинарка, Герой Социалистического Труда (1966).
 Богдан, Пётр (1601—1674) — болгарский католический архиепископ, историк и писатель.
 Богдан, Сергей Леонидович (род. 1962) — заслуженный лётчик-испытатель России. Герой Российской Федерации.
 Богдан, Траян Теодорович (1927—2003) — российский и румынский учёный.
 Богдан, Яков Иванович (1922—1943) — участник Великой Отечественной войны, старший лейтенант; командир стрелковой роты.